Николай Степанович Заноздра (9 декабря 1920, Канев — 28 сентября 1999, Киев) — советский и украинский врач, доктор медицинских наук (1961), профессор (1967). Заслуженный деятель науки и техники Украины. Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники.

Медицинская деятельность 
Работал в Институте кардиологии им. акад. Н. Д. Стражеско (был одним из последних аспирантов Стражеско).

В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1961 г. — докторскую.

Был ведущим специалистом отдела симптоматической гипертензии.

Является соавтором методов диагностики стабильной формы гипертонической болезни и сопутствующих ей заболеваний.

Книги 
Заноздра Н. С., Крищук А. А. Фармакология гипертонической болезни. — Киев: Здоров'я, 1983. — 111 с. — (Библиотека практического врача. Терапия).

Заноздра Н. С., Крищук А. А. Гипертонические кризы: пособ. для терапевтов, кардиологов, невропатологов, врачей неотложной помощи. — Киев: Здоров'я, 1987. — 163 с.

Увлечение 

Заноздра был одним из сильнейших молодых шахматистов Украинской ССР в 1930-е гг.

Он занимался в шахматном кружке Киевского дворца пионеров сначала у И. Б. Погребысского, затем у А. М. Константинопольского. Вместе с ним в кружке учились Д. И. Бронштейн, И. О. Липницкий, А. А. Банник, А. И. Хасин, Р. Я. Горенштейн, Х. Л. Мучник и др.

В 1937 г. Заноздра выиграл чемпионат Киева среди школьников. В 1938 г. стал серебряным призером чемпионата СССР среди юношей (победил В. В. Смыслов).

В 1945 г. Заноздра участвовал в чемпионате Украинской ССР. Он занял 5-е место и выполнил норму кандидата в мастера спорта (в турнире победил А. А. Банник).

В дальнейшем в связи с занятостью на основной работе Заноздра принимал участие только в ведомственных и местных киевских соревнованиях.

Примечательная партия 
Широкую известность приобрела партия, которую Заноздра выиграл у будущего чемпиона мира В. В. Смыслова в полуфинальной группе чемпионата СССР среди юношей.

Заноздра — Смыслов, Москва, 1938 г.

1. e4 c6 2. d4 d5  3. Кc3 de  4. К:e4 Кd7  5. Кf3 Кgf6  6. Кc3 e6 7. Сd3 Сe7  8. 0–0 c5  9. dc 0–0 10. c6 bc  11. b3 Фc7  12. Сb2 Лd8 13. Фc1 Сb7  14. Лe1 Сd6  15. Фg5 h6 16. Фh4 Кe5 (cм. диaгрaмму) 17. Кe4 Кfd7 18. К:d6 К:d3  19. К:f7 К:e1  20. К:h6+ gh 21. Фg4+ Крf7  22. Фg7+ Крe8  23. Кe5 К:e5 24. Ф:c7 К:c2  25. Лf1, и вскоре черные сдались.

Литература 

 Гродзенский С. Я. Шахматы в жизни ученых. — М.: Наука, 1983. — С. 131—132.
 Теплицкий В. И. Верность призваниям // 64 — Шахматное обозрение. — 1984. — № 3. — С. 32.

Примечания

Ссылки 

 Партии Н. С. Заноздры в базе Chessgames

Шахматисты СССР
Врачи СССР
Медики Украины